Дми́трий Миро́нов:
 Миронов, Дмитрий Андреевич (род. 1992) — российский кёрлингист.
 
 Миронов, Дмитрий Юрьевич (род. 1968) — российский государственный деятель.